Enrique puede referirse a:

 Enrique, nombre propio de varón;
 San Enrique Nombre de varios santos de la iglesia católica;

Además ha sido el nombre utilizado por varios monarcas y nobles europeos:
 Enrique I;
 Enrique II;
 Enrique III;
 Enrique IV;
 Enrique V;
 Enrique VI de Francia;
 Enrique VII;
 Enrique de Borbón.